Vaya est le quatrième EP du groupe américain de post-hardcore At the Drive-In

 C'est aussi un terme pali, qui désigne dans le bouddhisme theravada, la contemplation de la disparition, une des dix-huit principales sortes de connaissances de l'inspection (voir vipassana).